Melitaea ist 

 eine Gattung der Scheckenfalter (Melitaeini) in der Schmetterlingsfamilie der Edelfalter, siehe Melitaea (Gattung)
 der römische Name der antiken griechischen Stadt Melitaia